Cabrera är ett efternamn.

Personer med namnet
Ángel Cabrera, argentinsk golfspelare
Angel Cabrera, spansk zoolog
Ángel Lulio Cabrera, argentinsk botaniker och algolog
Antonio Nicolás Cabrera y Corro, spansk naturhistoriker
Delfo Cabrera, argentinsk maratonlöpare
Guillermo Cabrera Infante, kubansk författare
Juan Tomás Enríquez de Cabrera, spansk adelsman, militär och statsman
Ladislao Cabrera, boliviansk advokat, militär och krigshjälte
 Luis Angel Cabrera (född 1995), venezuelansk boxare
Manuel Estrada Cabrera, guatemalansk politiker och president 
 Miguel Cabrera (född 1983), venezuelansk basebollspelare
Oliver Cabrera, svensk fotbollsagent
Ramón Cabrera, spansk politiker och general
Ryan Cabrera, colombiansk-amerikansk sångare, skådespelare och programledare
Santiago Cabrera, chilensk skådespelare

Spanska efternamn